Sayed Dhiya Saeed (; Muharraq, 1992. július 8. –) bahreini válogatott labdarúgó, az élvonalbeli Al-Riffa középpályása.

További információk 

 
 Profil 

1992-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek